Suure-Jaani (plaats), een plaats in Estland
 Suure-Jaani (gemeente), een voormalige gemeente in Estland